Ze'ev (hébreu : « loup ») est un prénom hébraïque masculin, apparu relativement récemment par hébraïsation du prénom yiddish Wolf. Le prénom Wolf lui-même faisait référence à Benjamin (d’après Genèse 49:27).

Prénom 
Zeev Sternhell, historien et penseur politique israélien , ...
Zeev Schiff
Ze'ev Herzog, archéologue israélien. 
Zeev Suraski, développeur israélien
Zeev Yavetz, historien et éducateur juif 
Ze'ev Elkin, homme politique israélien
Zéev Gourarier, conservateur de musée français
Ze'ev Boim, politique d'Israël 
Zeev Vladimir Jabotinsky, homme politique israélien
Zeev Zrizi, second maire de la ville de Beer-Sheva en Israël 
Zeev Drori, colonel de réserve de Tsahal
Zeev Kun (né en 1930), peintre israélien d'origine hongroise.

Variante orthographique 
Zvi

Homonymie de prénom